Lerman puede referirse a:

 Bernardo Mitnik Lerman (* 1933, Santa Fe)
 Diego Lerman (Sanchis) (* 1976, Buenos Aires), un director de cine argentino
 Dragutin Lerman 
 Leonard (S.) Lerman 
 Logan Wade Lerman (* 1992), un actor estadounidense